

Musica
 White Christmas, versione inglese del canto natalizio "Bianco Natale".
 Bianco Natale, canzone di Irene Grandi

Cinema
 Bianco Natale (White Christmas), film del 1954 diretto da Michael Curtiz

Televisione
 Bianco Natale (White Christmas) episodio della serie Black Mirror